Como gato montés se conoce:

 al gato montés euroasiático (Felis silvestris), un felino salvaje, de tamaño y aspecto similar al gato doméstico;
 al gato montés sudamericano o gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi), un felino autóctono de Sudamérica, y de hábitos forestales;
 al gato montés de Norteamérica o lince rojo (Lynx rufus), un felino distribuido desde el sur de Canadá hasta el sur de México;
 al gato montés o gato de los pajonales (Leopardus colocolo), un pequeño felino, nativo de la zona occidental central de América del Sur.